ciò che è pertinente alla Serbia
 appartenente al gruppo etnico dei serbi
 lingua serba